Istanbul Challenger 2021 – tenisowy turniej ATP kategorii ATP Challenger Tour rangi Challenger 125 w sezonie 2021 z cyklu Istanbul Challenger rozgrywany w dniach 18–24 stycznia 2021 roku w Stambule na kortach twardych w hali o puli nagród wynoszącej 132 280 euro.

Gra pojedyncza

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Faza finałowa

Faza początkowa

Pula nagród

Gra podwójna

Zawodnicy rozstawieni

Drabinka

Pula nagród

Uwagi

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 

2021 w tenisie ziemnym
Turnieje tenisowe ATP Challenger Tour
Sport w Stambule
2021 w Turcji